Enrique XX de Reuss-Greiz (; 29 de junio de 1794 - 8 de noviembre de 1859) fue príncipe de Reuss-Greiz desde 1836 hasta 1859.

Primeros años 
Enrique XX había nacido en Offenbach, Gran Ducado de Hesse, el hijo menor superviviente del príncipe Enrique XIII de Reuss-Greiz (1747-1817), (hijo del príncipe Enrique XI de Reuss-Greiz y la condesa Conradina de Reuss-Köstritz) y de su esposa, la princesa Guillermina Luisa de Nassau-Weilburg (1765-1837), (hija a su vez del príncipe Carlos Cristián de Nassau-Weilburg y la princesa Carolina de Orange-Nassau).

Príncipe de Reuss-Greiz 
A la muerte de su hermano mayor el 31 de octubre de 1836, Enrique XX sucedió como príncipe de Reuss-Greiz por causa de la ley sálica que se aplicaba en los principados alemanes; su hermano había muerto sin descendiente varón.

Enrique XX mantuvo la administración del principado basada en principios absolutistas hasta al menos 1848 cuando, por causa de la Revolución, fue obligado a emitir una constitución aunque nunca entró en vigor. El príncipe, sin embargo, se distinguió en el servicio militar en favor del Imperio austríaco.

Matrimonio 
Enrique XX se casó el 25 de noviembre de 1834 en el castillo de Haid con la princesa Sofía de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1809-1838), tercera hija del príncipe Carlos de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, y de su esposa, la condesa Sofía Luisa de Windisch-Grätz. No tuvieron hijos.

Se casó por segunda vez el 1 de octubre de 1839 en Homburg vor der Höhe con la princesa Carolina Amalia de Hesse-Homburg, la hija mayor de Gustavo, Landgrave de Hesse-Homburg, y de su esposa, la princesa Luisa de Anhalt-Dessau.

Tuvieron cinco hijos:
 Princesa Herminia de Reuss-Greiz (25 de diciembre de 1840 - 4 de enero de 1890), casada en 1862 con el príncipe Hugo de Schönburg-Waldenburg, con descendencia.
 Príncipe Enrique XXI de Reuss-Greiz (11 de febrero de 1844 - 14 de junio de 1844).
 Príncipe Enrique XXII de Reuss-Greiz (28 de marzo de 1846 - 19 de abril de 1902).
 Príncipe Enrique XXIII de Reuss-Greiz (27 de junio de 1848 - 22 de octubre de 1861).
 Princesa María de Reuss-Greiz (19 de marzo de 1855 - 31 de diciembre de 1909), casada en 1875 con el conde Federico de Ysenburg y Büdingen en Meerholz, sin descendencia.

Títulos y estilos 
29 de junio de 1794 - 31 de octubre de 1836: Su Alteza Serenísima el Príncipe Enrique XX de Reuss-Greiz.
31 de octubre de 1836 - 8 de noviembre de 1859: Su Alteza Serenísima el Príncipe de Reuss-Greiz.

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Orden del Águila Negra ().

Ancestros

Referencias 
Genealogics - Leo van de Pas - Heinrich XX, Fürst Reuss
L'Allemagne dynastique, Huberty, Giraud, Magdelaine, Reference: I 333
Gehrlein Thomas, The House of Reuss - Older and Younger line Börde Verlag 2006, ISBN 978-3-9810315-3-9

Príncipes de Reuss
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Nacidos en Offenbach del Meno
Fallecidos en Turingia